Ни́ко Кра́нчар (Краньчар, ; род. 13 августа 1984, Загреб, Югославия) — хорватский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Играл за сборную Хорватии. Гражданин Хорватии и Австрии.

Биография 
Сын футболиста и тренера хорватской сборной Златко Кранчара. Нико провёл часть своего детства в Вене, пока отец играл за венский «Рапид» (до 1991). В 17 лет Нико стал самым молодым капитаном в истории загребского «Динамо», однако зимой 2005 года перешёл в стан главного соперника «Динамо» — «Хайдука» из Сплита за рекордную для Хорватии сумму в 1,5 миллиона евро. В сезоне 2004/05 в составе «Хайдука» он стал чемпионом Хорватии и обрёл постоянное место в национальной сборной.

После весьма успешного старта в сезоне 2006/07 Нико подписал четырёхлетний контракт с английским клубом «Портсмут».

В последний день летних трансферов, 1 сентября 2009 года, Нико Краньчар перешёл из «Портсмута» в «Тоттенхэм Хотспур». Сумма сделки между клубами составила 2,5 миллиона фунтов стерлингов. После успешного сезона 2009/2010, Нико прочно осел на скамейке запасных команды Гарри Реднаппа и в ноябре 2010 появилась информация, что он и Дэвид Бентли будут проданы в зимнее трансферное окно. В чемпионате Англии Нико провёл всего 3 матча и трижды выходил в Лиге чемпионов и в кубке Англии.

6 июня 2012 года Нико Краньчар перешёл в киевское «Динамо». Контракт подписан сроком на 4 года. Компенсация за переход, по неофициальным данным, составила 7 миллионов евро, а годовая зарплата футболиста — 2 миллиона. 14 января 2016 года было официально сообщено, что «Динамо» и Нико пришли к обоюдному согласию о досрочном прекращении действия контракта.

Сборная Хорватии 
В решающем для России матче отборочного тура на чемпионат Европы 2008 года между Англией и Хорватией Нико на 7-й минуте забил первый мяч в ворота англичан, чему поспособствовала грубая ошибка английского вратаря. В итоге сборная Хорватии одержала победу на «Уэмбли» (3:2), что обеспечило и ей, и россиянам попадание на континентальное первенство.

Достижения 
 «Динамо» Загреб
 Чемпионат Хорватии: 2002/03
 Кубок Хорватии: 2001/02, 2003/04

 «Хайдук»
 Чемпионат Хорватии: 2004/05
 Суперкубок Хорватии: 2005

 «Портсмут»
 Кубок Англии: 2007/2008

 «Динамо» Киев
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 Досье на официальном сайте «Динамо» (Киев)
 
 
 Блог Нико Краньчара 

Футболисты Хорватии
Футболисты Австрии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (2010)
Игроки ФК «Рейнджерс»